TV4 kan referere til:
 TV4 (Sverige) − en svensk tv-kanal
 TV4 (Polen) − en polsk privat tv-station